Cawood ist der Familienname folgender Personen: 
 Elize Cawood (1952–2020), südafrikanische Schauspielerin
 Gilbert Cawood (1939–2022), neuseeländischer Ruderer

Cawood heißen folgende geographische Objekte:
 Cawood (North Yorkshire), ein Ort in Großbritannien
 Cawood Castle, ein Herrenhaus in Großbritannien
 Cawood (Kentucky), ein Ort in den USA